Ньиредьхаза:
 Ньиредьхаза — город в Венгрии.
 Ньиредьхаза — аэропорт.
  (или «Ньиредьхаза-Шпартакуш») — футбольный клуб.

Примечания